Жабрево — название населённых пунктов в России:

 Жабрево — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Жабрево — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Жабрево — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.